Annalen, een vorm van geschiedschrijving op basis van jaarboeken
Annales van Tacitus
Annales-school, benaming van een richting in de geschiedschrijving (1929 - heden).